Кэти Джилл О’Брайен (; родилась 2 мая 1986 года в Беверли, Великобритания) — британская теннисистка.
 Победительница 6 турниров ITF (4 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Кэти — одна из трёх детей Фила и Джейн О’Брайенов (её отец родом из Ирландии, в 1970-е годы он играл в футбол за «Уотфорд»). Сестра Кэти — Холли — адвокат, а брат — Джеймс — врач.

У британки также есть два домашних любимца — две собаки.

Все трое детей Фила и Джейн занимаются спортом; Кэти в теннисе с 6 лет. На корте она предпочитает действовать у задней линии. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (4)

Поражения (11)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (11)

Победы (2)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1986 году
Родившиеся 2 мая
Родившиеся в Беверли
Теннисисты Великобритании